Die Ordina Open 2006 waren ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in ’s-Hertogenbosch. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 17. bis 24. Juni 2006 statt.

Im Einzel gewann Michaëlla Krajicek gegen Dinara Safina mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Yan Zi / Zheng Jie mit 3:6, 6:2 und 6:2 gegen Ana Ivanović / Marija Kirilenko.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch